

Административная единица 
 Шахэ (Синтай) — городской уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР).

Река 
 Шахэ — название нижнего течения реки Инхэ в Китае.
 Шахэ — река в Китае, верхний приток Тайцзыхэ, на которой в 1904 году состоялось Ляоянское сражение.
 Шахэ — река в Китае, нижний приток Тайцзыхэ.